Армения участвовала в летних Олимпийских играх 2004 года, отправив в Афины 18 спортсменов в 8 видах спорта. По итогам олимпиады Армения не выиграла ни одной медали.

Результаты по видам спорта

Бокс

Борьба 

Вольная борьба среди мужчин

Дзюдо 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
Спорт в Армении в 2004 году